Székely Mihály (?–1832) ítélőmester, az erdélyi ítélőtábla elnöke
 Székely Mihály (1885–1959) gépészmérnök, repülőgépszerkesztő, pilóta
 Székely Mihály (1901–1963) operaénekes (basszus)
 Székely Mihály (1912–2002) erdélyi magyar festő

hasonló néven
 Tordai Székely Mihály  (1890–1940) erdélyi magyar festő

Jegyzetek